Айвори:

 Айвори, Джудит — американская писательница.
 Айвори Джо Хантер — американский музыкант и певец.
 
 Айвори, Клиффорд (род. 1975) — игрок в американский и канадский футбол.
 Уильямс, Айвори — американский спортсмен (спринтер).
 Лиза Моретти — американский рестлер, известная благодаря выступлениям в WWE под именем Айвори.